Schawlow: pode se referir a:
Arthur Schawlow
10448 Schawlow
Prêmio Arthur L. Schawlow de Física do Laser

Desambiguação